Silleda ist eine galicische Gemeinde in der Provinz Pontevedra im Nordwesten Spaniens mit  Einwohnern (Stand ).

Geografie 
Die Gemeinde grenzt im Norden und Osten an die Gemeinden Vila de Cruces, im Osten und Süden an Lalín und im Westen an A Estrada und Forcarei.

Gliederung 
Die Gemeinde ist in die folgenden Parroquias gegliedert:

 Abades 
 Ansemil 
 Breixa
 Carboeiro 
 O Castro 
 Cervaña 
 Chapa 
 Cira 
 Cortegada 
 Dornelas 
 Escuadro 
 Fiestras 
 Graba 
 Lamela 
 Laro 
 Manduas 
 Margaride 
 Martixe 
 Moalde 
 Negreiros 
 Oleiros 
 Parada 
 Pazos 
 Piñeiro 
 Ponte 
 Refoxos 
 Rellas
 Saídres 
 Siador 
 Silleda 
 Taboada 
 Vilar 
 Xestoso

Bevölkerungsentwicklung

Wirtschaft 
Silleda ist berühmt für seine Vieh- und Landwirtschaftsmessen, die ihr größtes internationales Publikum während der Semana Verde de Galicia (Grüne Woche Galiciens) erhalten. Die Internationale Messe, die auf dem dafür geschaffenen Platz stattfindet, der die größte überdachte Straße Europas hat.

Die Stadt hat kulturelle Attraktionen (wie das romanische Kloster Carboeiro) und natürliche (zum Beispiel die Fervenzas do Toxa, einer der höchsten Wasserfälle Spaniens).

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Galicien